Outsiders steht für:

 Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, Buch (1963) von Howard S. Becker, siehe Außenseiter. Zur Soziologie abweichenden Verhaltens
 Outsiders (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2016–2017)
 Outsiders (E-Sport Team), eine russische E-Sport Organisation

Siehe auch:
 Outsider
 The Outsiders
 The Outsider
 Der Außenseiter